Колло́квиум:
( — разговор, беседа)

 Коллоквиум (собрание) — научное собрание, целью которого является слушание и обсуждение доклада, претендующего на самостоятельное исследование. Пошло из средневековой схоластической практики.
 Коллоквиум (экзамен) — форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах.